Karo ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 409.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Karo ist die Stadt Kabanjahe.

Geographie 
Karo liegt im Nordwesten der Provinz Sumatra Utara im Binnenland. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Langkat und Deli Serdang, im Osten an den Regierungsbezirk Simalungung und den Tobasee. Im Süden grenzt es an den Kabupaten Dairi und im Westen an die teilautonome Provinz Aceh. Administrativ unterteilt sich Karo in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 269 Dörfern, davon 259 Desa und 10 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Karo 409.108 Menschen, 206.959 Frauen und  202.149 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 192 Personen pro Quadratkilometer. 58 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 27 Prozent Muslime und 15 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine buddhistische Minderheit.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)